Лайма — ім'я, топонім.

Носії

 Лайма Леоновна Амеліна (* 3 січня 1946, Вільнюс, Литовська РСР) — майстер спорту міжнародного класу з настільного тенісу, чемпіонка світу в команді 1969. 
 Лайма Вайкуле (* 31 березня 1954, Цесіс, Латвійська РСР) — естрадна співачка, актриса. 
 Лайма (, ) — богиня щастя і долі в міфології східнобалтійських народів — латишів та литовців. Є покровителькою пологів та захисницею корів.

Лайма — місто, штат Монтана
 Лайма — місто, штат Нью-Йорк
 Лайма — місто, штат Огайо
 Лайма — місто, штат Оклахома
 Лайма — місто в окрузі Грант, штат Вісконсин
 Лайма — місто в окрузі Пепін, штат Вісконсин
 Лайма — місто в окрузі Рок, штат Вісконсин
 Лайма — місто в окрузі Шебойґан, штат Вісконсин
 Лайма — селище, штат Іллінойс
 Лайма — селище, штат Нью-Йорк
 Лайма — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Хвороби 
 Хвороба Лайма — інфекційне, переважно трансмісивне захворювання, якому притаманний поліморфізм клінічних проявів. Її спричинюють бактерії роду Borrelia, родини Spirochaetaceae.

Промисловість
Лайма () — відоме латвійське підприємство з виробництва кондитерських виробів.

Див. також  
 Лайм (значення)
 Ліма (значення)